Anna Beneck – nuotatrice italiana, figlia di Bruno e sorella di Daniela
 Bruno Beneck – giornalista, regista e dirigente sportivo italiano, padre di Anna e Daniela
 Daniela Beneck – nuotatrice italiana, figlia di Bruno e sorella di Anna